Červený mlýn steht für folgende Bauwerke in Tschechien:

 Červený mlýn (Dolní Bučice), Wassermühle bei Dolní Bučice, Okres Kutná Hora
 Wärmekraftwerk Červený mlýn in Královo Pole, Okres Brno-město